Зуркани, аз-Зуркани () — нисба, произошедшая от названия деревни Зуркан в провинции аль-Мануфийя в Нижнем Египте.

 Абду-ль-Баки аз-Зуркани (‎1611—1688) — исламский ученый-богослов из Египта, отец Мухаммада аз-Зуркани.
 Мухаммад аз-Зуркани (1645—1710) — суннитский маликитский ученый-богослов, сын Абду-ль-Баки аз-Зуркани.
  (ум. 1948) — преподаватель Корана и хадисоведения в аль-Азхара в Египте.